Dominátor může být:

 přezdívka českého hokejového brankáře Dominika Haška
 Dominátor (oblečení) – značka sportovního oblečení